

Astronomia 
 2592 Hunan – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hunan – provincia situata a metà del corso del fiume Yangtze e a sud del Lago Dongting in Cina
 Hunan – fiume in Svezia

Altro 
 Hunan Television – canale televisivo cinese, proprietà della Hunan Broadcasting System
 Museo provinciale dello Hunan – museo della città di Changsha, in Cina